Heródico, nombre griego Ηρόδικος, puede referirse a:
 Heródico de Selimbria, médico de la Antigua Grecia del siglo V a. C. que ejerció su profesión en Selimbria.
 Heródico de Babilonia, gramático de la Antigua Grecia de la segunda mitad del siglo II a. C.